Anthrenus — рід жуків родини Шкіроїди (Dermestidae).

Опис 
Дрібні жуки завдовжки у кілька міліметрів. Тіло округле, чорного забарвлення зі строкатим візерунком на спині. З віком візерунок стирається. На кінці вусиків розміщена невелика булава, яка у самців дещо більша.

Спосіб життя 
Рід поширений по всьому світі, включаючи віддалені острови. Жуки живляться органічними рештками тваринного та рослинного походження. Найвідомішим представником є музейний жук, який шкодить музейний експонатам та поширився по всьому світі.

Види 
підрід Anthrenodes
 Anthrenus ceylonicus
 Anthrenus distinctus
 Anthrenus guineaensis
 Anthrenus israelicus
 Anthrenus jordanicus
 Anthrenus klapperichi
 Anthrenus malkini
 Anthrenus occultus
 Anthrenus semenovi
 Anthrenus semenovi var. rupestris
 Anthrenus umbellatarum

підрід Anthrenops
 Anthrenus bellulus
 Anthrenus bellulus ornatus
 Anthrenus cervenkai
 Anthrenus eichleri
 Anthrenus geisthardti
 Anthrenus hissaricus
 Anthrenus oculatus
 Anthrenus splendidus
 Anthrenus zebra

підрід Anthrenus
 Anthrenus angustefasciatus
 Anthrenus armstrongi
 Anthrenus bartolozzii
 Anthrenus botswaniensis
 Anthrenus chiton Beal, 1998
 Anthrenus delicatus Kiesenwetter, 1851
 Anthrenus dorsatus
 Anthrenus ethiopicus
 Anthrenus festivus Erichson, 1846
 Anthrenus flavidulus
 Anthrenus flavipes J.L.LeConte, 1854 – furniture carpet beetle
 Anthrenus flavipes albopunctatus
 Anthrenus goliath Mulsant & Rey, 1868
 Anthrenus indicus
 Anthrenus kantneri
 Anthrenus katerinae
 Anthrenus kenyaensis
 Anthrenus latefasciatus
 Anthrenus lepidus LeConte, 1854
 Anthrenus merkli
 Anthrenus mesopotamicus
 Anthrenus miniopictus
 Anthrenus munroi Hinton, 1943
 Anthrenus namibicus
 Anthrenus nipponensis

 Anthrenus oceanicus Fauvel, 1903
 Anthrenus parvus Casey, 1900
 Anthrenus pfefferi
 Anthrenus picturatus
 Anthrenus picturatus arabicus
 Anthrenus picturatus hintoni
 Anthrenus picturatus makolskii
 Anthrenus picturatus melanoleucus
 Anthrenus pimpinellae Fabricius, 1775
 Anthrenus pimpinellae isabellinus Kuester, 1848
 Anthrenus pimpinellae mroczkowskii Kalík, 1954
 Anthrenus rotundulus
 Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) – common carpet beetle
 Anthrenus scrophulariae var. albidus
 Anthrenus scrophulariae var. gravidus
 Anthrenus scrophulariae var. suecicus Palm, 1940
 Anthrenus senegalensis
 Anthrenus simonis
 Anthrenus sophonisba Beal, 1998
 Anthrenus tarnawskii
 Anthrenus thoracicus Melsheimer, 1846
 Anthrenus x-signum

підрід Florilinus
 Anthrenus castaneae Melsheimer, 1846
 Anthrenus caucasicus
 Anthrenus coreanus
 Anthrenus flavidus
 Anthrenus hartmanni
 Anthrenus mugodsharicus
 Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761) – museum beetle
 Anthrenus oberthueri Reitter, 1881
 Anthrenus olgae Kalík, 1946
 Anthrenus pallidus
 Anthrenus solskianus
 Anthrenus sordidulus
 Anthrenus sveci
 Anthrenus tanakai
 Anthrenus zhantievi

підрід Helocerus
 Anthrenus fuscus A.G.Olivier, 1789
 Anthrenus minutus Erichson, 1846
 Anthrenus polonicus Mroczkowski, 1951

підрід Nathrenus
 Anthrenus albomaculatus
 Anthrenus albostictus
 Anthrenus basilewskyi
 Anthrenus biskrensis Reitter, 1887
 Anthrenus boyesi
 Anthrenus bulirschi
 Anthrenus constantini
 Anthrenus cordis
 Anthrenus exilis
 Anthrenus havai
 Anthrenus kucerai
 Anthrenus margarethae
 Anthrenus mindanaoensis
 Anthrenus nadeini

 Anthrenus natalensis
 Anthrenus obscurus
 Anthrenus preissi
 Anthrenus pubifer
 Anthrenus schawalleri
 Anthrenus signatus Erichson, 1846
 Anthrenus signatus var. incanus
 Anthrenus snizeki
 Anthrenus stelma
 Anthrenus transcaspicus
 Anthrenus tryznai
 Anthrenus undatus
 Anthrenus zahradniki

підрід Ranthenus
 Anthrenus alatauensis
 Anthrenus kryzhanovskii
 Anthrenus zeravshanicus

підрід Solskinus
 Anthrenus assimilis
 Anthrenus bucharicus
 Anthrenus dsungaricus
 Anthrenus jacobsoni
 Anthrenus tadzhicus
 Anthrenus talassicus

підрід undetermined
 Anthrenus amoenulus — Anthrenodes or Florilinus?
 Anthrenus biscrensis — Florilinus?
 Anthrenus blanci Beal, 1998
 Anthrenus coloratus Reitter, 1881 — Anthrenops or Florilinus?
 Anthrenus fucosus Beal, 1998
 Anthrenus funebris — Florilinus?
 Anthrenus minor — Anthrenodes or Florilinus?
 Anthrenus minor ab. unicolor
 Anthrenus molitor Aubé, 1850 — Florilinus or Nathrenus?
 Anthrenus occidens Casey, 1900
 Anthrenus omoi Beal, 1998
 Anthrenus sarnicus – Guernsey carpet beetle — Anthrenodes or Florilinus?
 Anthrenus signatus — Florilinus or Nathrenus?
 Anthrenus tuvensis — Florilinus?
 Anthrenus umbra Beal, 1998
 Anthrenus ussuricus — Florilinus?
 Anthrenus verbasci – varied carpet beetle — Florilinus or Nathrenus?
 Anthrenus verbasci var. nebulosus
 Anthrenus versicolor Reitter, 1887 — Florilinus or Nathrenus?

Посилання 
 Anthrenus flavipes, furniture carpet beetle 
 Anthrenus scrophulariae, common carpet beetle 

Шкіроїди
Роди твердокрилих